Le psaume 122 peut désigner :
 le psaume 122 (121) : psaume 122 selon la numérotation hébraïque, psaume 121 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 123 (122) : psaume 123 selon la numérotation hébraïque, psaume 122 selon la numérotation grecque.